Afar Revolutionary Forces, organització armada nacionalista àfar integrada a l'ARDUF
 Daixnak (del seu nom en anglès Armenian Revolutionary Federation), partit polític d'Armènia
 Fòrum Regional de l'ASEAN (del seu nom en anglès ASEAN Regional Forum), fòrum de la regió Àsia-Pacífic en el marc de l'ASEAN
 Associació de les Regions de França, associació per a la defensa dels interessos de les regions de França
 Azkena Rock Festival, festival de música rock celebrat a Vitòria, al País Basc
 Diables ARF Mollerussa, colla de diables de Mollerussa, al Pla d'Urgell
 ARF Criuleni (de l'acrònim en romanès Academia Raionala de Fotbal), club de futbol femení de Criuleni, a Moldàvia
 IIT Research Institute (del seu nom original en anglès Armour Research Foundation), institut de recerca amb seu a Chicago, als Estats Units
 Afghanistan Rugby Federation, organització rectora del rugbi a l'Afganistan
 Aquatic Research Facility, experiment desenvolupat a la missió STS-77 del transbordador espacial Endeavour
 Febre reumàtica (del seu nom en anglès Acute Rheumatic Fever), malaltia inflamatòria que sol afectar el cor
 Insuficiència renal aguda (del seu nom en anglès Acute Renal Failure), insuficiència renal de ràpida aparició
 Ablació per radiofreqüència, procediment de cateterisme cardíac
 Filtre atòmic de ressonància (del seu nom en anglès Atomic Resonance Filter), filtre passabanda òptic usat a la física
 Proteïna ARF (de l'acrònim en anglès ADP Ribosylation Factor), proteïna G relacionada amb l'estructura dels orgànuls cel·lulars
 P14ARF (de l'acrònim en anglès Alternate Reading Framer), proteïna que estimula l'apoptosi d'una cèl·lula
 AR-F també és el codi ISO 3166-2 de la Província de La Rioja, a l'Argentina
 Arf també és l'abreviatura de l'arfvedsonita, mineral de la classe dels silicats
 ArF també és la fórmula química del fluorur d'argó, compost temporal excitat d'argó (Ar) i fluor (F)